Selci est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Selci, un village de la municipalité de Bizovac, comitat d'Osijek-Baranja;
en Italie
Selci, une commune de la province de Rieti, région de Latium.
 Selci, une rivière de la province de Pérouse.